Мацков - фамилия. Известные носители:
 Мацков, Владислав Игоревич (1988) — российский самбист и дзюдоист.
 Мацков, Фёдор Филиппович (1897—1977) — советский физиолог растений, член-корреспондент АН УССР.